2 miejscowości w Polsce:
 Chwałów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Mietków
 Chwałów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Żerków